Abu Muslim peut désigner :
 Abû Muslim Al-Khawlani, mort en 684, savant religieux musulman à Damas ;
 Abû Muslim Khurasanî ou Abû Muslim `Abd al-Rahman ben Muslim al-Khurasanî (vers 700-755), l'un des organisateurs de la chute des Omeyyades puis un général abbasside ;
 Abu Muslim, gouverneur de Ray vers l'an 1090, attaque Alamut sur ordre du vizir seldjoukide Nizam al-Mulk ;
 Abu Muslim al-Bahlânî, poète né à Oman en 1860, mort en 1920.